Moi, je t'aime peut désigner :
 Moi, je t'aime (Io ti amo), un film italien d'Antonio Margheriti sorti en 1968
 Moi, je t'aime, une chanson de Julio Iglesias sur l'album À vous les femmes sorti en 1979
 Moi, je t'aime, une chanson de Johnny Hallyday sur l'album Pavillon de Paris : Porte de Pantin sorti en 1979

Voir aussi 
 Que je t'aime, chanson de Johnny Hallyday sortie en 1969
 
 

Homonymie de titre
Amour